24 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 39 шахматной олимпиады с 20 сентября по 4 октября 2010 года в российском городе Ханты-Мансийск.

Участвовало 111 команд. Игра проходила по швейцарской системе в 11 раундов.

Итоговая таблица

Составы команд-призёров

Индивидуальные медали 
 Доска 1:  Татьяна Косинцева 2628
 Доска 2:  Надежда Косинцева 2662
 Доска 3:  Яниет Марреро Лопес 2511
 Доска 4:  Инна Яновская 2691
 Резервная:  Мария Музычук 2431

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 OlimpBase
 Результаты

Шахматные олимпиады
2010 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Спорт в России в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Сентябрь 2010 года
Октябрь 2010 года